Великденче може да се отнася за:

 Великденче, тревисто растение
 Великденче, насекомо
 Великденче, село в Област Кърджали
 Великденче, село в Област Търговище